The Squier Showmaster — электрогитара, производимая компанией Squier, являющаяся бюджетной копией Fender Showmaster.

История 
В начале 2000-х компания Squier вновь начала заниматься тем, чем, по их более позднему признанию, следовало бы заняться другим компаниям по выпуску музыкального оборудования. А именно, было выпущено несколько электрогитар, предназначенных для более агрессивных стилей игры. Гитары серии The Squier Showmaster, подобно выпускаемым в 80-е годы гитарам серии HM (Heavy Metal), являлись инструментами без панели-накладки, с жестким тремоло без зажима, несколькими конфигурациями звукоснимателей, фурнитурой чёрного цвета и перевернутой головой грифа.

Сверхнизкий строй, обеспечиваемый семиструнными электрогитарами, соответствовал музыкальным вкусам того времени, поэтому компания Squier выпустила также семиструнную гитару Showmaster. Впрочем, выпуск продолжался очень короткое время, и сама модель оказалась недолговечной.

Выпускаемые модели 

Серия Showmaster кроме обычных модификаций гитар содержит специальные модели, включая подписную гитару Jason Ellis Signature.

HH Skull & Crossbones 

На чёрном корпусе гитары HH Skull & Crossbones изображены череп и скрещённые кости.

У этого инструмента асимметричная липовая дека с острыми «рогами», привинченный гриф из клёна с палисандровой накладкой, 24 лада, инкрустация в виде «точек», перевернутая голова грифа, два звукоснимателя (сингл и хамбакер Duncan Design) с 5-позиционным переключателем, тремоло Floyd Rose.

Модель выпускалась с 2003 по 2005 годы.

Jason Ellis Signature 

Специально для Джейсона Эллиса, австралийского скейтбордиста и актёра, была выпущена модель Jason Ellis Showmaster. 

У этой гитары асимметричная липовая дека с острыми «рогами», привинченный гриф из клёна с палисандровой накладкой, 24 лада, инкрустация в виде черепа и скрещённых костей, перевернутая голова грифа, два хамбакера с 5-позиционным переключателем, тремоло Floyd Rose. 

Гитара доступна в двух цветах: красный металлик и чёрный металлик. На корпус нанесён специально сделанный рисунок.

Модель выпускалась с 2002 по 2005 годы.

Rally Stripe 

Гитары Rally Stripe раскрашены подобно раллийным автомобилям: вдоль корпуса гитары в продолжение грифа нанесены две цветные полосы. Существует два варианта раскраски: красные полосы на чёрном корпусе, а также чёрные полосы на серебристом корпусе.

У этой гитары асимметричная агатисовая дека с острыми «рогами», привинченный гриф из клёна с палисандровой накладкой, 24 лада, инкрустация в виде «точек», симметричное расположение колков (по три на каждой стороне), два хамбакера с 3-позиционным переключателем, фиксированный бридж. 

Модель выпускалась с 2003 по 2005 годы.

Ссылки 

Электрогитары